Moelfre kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Moelfre (kulle), Wales, Carmarthenshire, 
 Moelfre, Anglesey, ort i Wales, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar